Die Swiss Open 2013 im Badminton fanden vom 12. bis zum 17. März 2013 in der St. Jakobshalle in Münchenstein bei Basel statt. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Du Pengyu
  Sony Dwi Kuncoro (nicht gestartet)
  Hu Yun
  Jan Ø. Jørgensen
  Kashyap Parupalli
  Daren Liew
  Boonsak Ponsana
  Hans-Kristian Vittinghus
  Chong Wei Feng
  Wong Wing Ki
  Wang Zhengming
  Viktor Axelsen
  Takuma Ueda
  Dionysius Hayom Rumbaka
  Chou Tien-chen
  Hsu Jen-hao

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal
  Juliane Schenk
  Sung Ji-hyun
  Wang Shixian
  Ratchanok Intanon
  Tai Tzu-ying
  Jiang Yanjiao
  Bae Yeon-ju

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Hoon Thien How / Tan Wee Kiong
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Chai Biao / Hong Wei
  Ingo Kindervater / Johannes Schöttler
  Goh V Shem / Lim Khim Wah

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
  Eom Hye-won / Chang Ye-na
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul
  Bao Yixin / Wang Xiaoli
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta
  Anneke Feinya Agustin / Nitya Krishinda Maheswari
  Choi Hye-in / Kim So-young

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
  Muhammad Rizal / Debby Susanto
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan
  Markis Kido / Pia Zebadiah
  Michael Fuchs / Birgit Michels
  Sudket Prapakamol / Kunchala Voravichitchaikul
  Mads Pieler Kolding / Kamilla Rytter Juhl

Endrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 swissopen.com
 tournamentsoftware.com

2013
Badmintonwettbewerb in Münchenstein
BWF Grand Prix 2013